Con Sant'Imerio si indicano due santi della Chiesa Cattolica Romana.

 Sant'Imerio, vescovo di Amelia.
 Sant'Imerio di Bosto.